Verdriller bezeichnet
 eine Drillzange zur Schraubensicherung per Draht
 einen Verdrillmast in der Freileitungstechnik